Packard V-1650 bezeichnet:

 eine spezielle Version des US-amerikanischen Flugmotors Liberty L-12 des Ersten Weltkriegs mit hängenden Zylinderreihen, siehe Liberty (Motor)
 ein Lizenzbau des englischen Flugmotors Rolls-Royce Merlin aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Packard Merlin V-1650